Nowa Wieś puede hacer referencia a varios lugares del voivodato de Baja Silesia (Polonia):

 dos localidades del distrito de Bolesławiec:
 Nowa Wieś, en el municipio de Bolesławiec;
 Nowa Wieś, en el municipio de Nowogrodziec;
 Nowa Wieś Niemczańska, una localidad en el distrito de Dzierżoniów.